Pippo est le surnom, le pseudonyme ou le patronyme de :
Filippo Inzaghi, footballeur international Italien reconverti entraîneur.
Pippo, résistant italien.
Simonetta Di Pippo, astrophysicienne italienne.

Voir aussi 
 
 
 
 

Pseudonyme
Homonymie de pseudonyme
Surnom
Patronyme italien